Rio Roncador (Rio de Janeiro)
Rio Roncador (Mato Grosso do Sul)

Desambiguação